Senator für Finanzen steht für:

 Senatsverwaltung für Finanzen in Berlin
 Der Senator für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen
 Finanzbehörde (Hamburg) in Hamburg